Луций Антоний Альб () — римский государственный деятель первой половины II века.

Предком Альба, по всей видимости, Марк Антоний Бальб, упоминаемый в одной надписи из Эфеса. В 102 году Альб занимал должность консула-суффекта вместе с Марком Юнием Гомуллом. Его сыном был консул-суффект 131/132 года Луций Антоний Альб.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. A 809.